Фу Файтърс () е американска рок група, създадена от музиканта Дейвид Грол през 1990 г. в Сиатъл, щата Вашингтон, като соло-проект „Лейт“ (Late). Дейвид Грол е известен и като бившият барабанист на Нирвана. Името се променя на Фу Файтърс в 1994 година. Фу Файтърс се очертават като една от най-значимите групи в последните десет години и една от най-успешните. Замислена като пост-Нирвана банда, групата добива собствен облик и сега е доста по-трудно да се направи прилика с гръндж-идолите от началото на 1990-те години. Фу Файтърс свирят главно алтернативен рок.

Дискография

Албуми 
 Pocketwatch (1992), Simple Machines
 Foo Fighters (1995) #23 U.S., #3 U.K. Capitol Records Platinum
 The Colour and the Shape (1997) #10 U.S., #3 U.K. Capitol Records Platinum
 There Is Nothing Left to Lose (1999) #10 U.S., #10 U.K. RCA Records Platinum
 One by One (2002) #3 U.S., #1 U.K. RCA Records Platinum
 In Your Honor (2005) #2 U.S., #2 U.K. RCA Records]] Platinum
 Echoes, Silence, Patience, & Grace (2007) #3 U.S., #1 U.K. RCA Records Platinum
 Wastling Light (2010)
 Sonic Highways (2014)
 Concrete and Gold (2017)
 Medicine at Midnight (2021)

Сингли

Външни препратки 
 Официална страница на Фу Файтърс